Тифани може да се отнася за:

 Луис Комфорт Тифани (1848 -1933) – американски художник и дизайнер, известен с декоративни изделия от цветно стъкло в стил ар нуво
 Стефани Хуанг с псевдоним Тифани – американска певица и танцьорка от Гърлс Дженерейшън